Самурский:

 Самурский, Нажмудин Панахович (1891—1938) — государственный и общественный деятель Дагестана.
 Самурский округ — административная единица в составе Каспийской области, Дербентской губернии, Дагестанской области и Дагестанской АССР.
 
 Самурский хребет — горная цепь на юге Дагестана.
 Самурский лес — лес на юге Дагестана.